Премия XBIZ студии года () — ежегодная награда в области порноиндустрии, вручаемая компанией XBIZ лучшей студии года. Была введена в 2005 году под названием Видеопроизводственная студия (). К пятой церемонии XBIZ Award в 2007 году категория была переименована и получила текущее название.

Лауреаты и номинанты

2000-е годы

2010-е годы

2020-е годы

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 

XBIZ Award
Награды, появившиеся в 2006 году